De Rechtbank (televisieprogramma), televisieprogramma van woestijnvis
Rechtbank, officiële instantie die beslist over kwesties waar burgers onenigheid over hebben
Rechtbank (Nederland), het gerecht in eerste aanleg in Nederland